Noi peut correspondre : 
 aux initiales de Nation of Islam ;
 à une variante slave du prénom  ;
 Noi, album d'Eros Ramazzotti, sorti en 2012.